Шалем (, в Септуагинте Σαλημ; образовано от семитского корня С-Л-М) может означать:
 Название библейского города:
 Столица Малкицедека, царя-священника времен Авраама (). Обычно отождествляется с Иерусалимом.
 Местность около Сихема ().
 Шалем (бог) (Шалим, Салим, Салем) — ханаанский бог.

Примечания